Der Begriff präkompakt wird im mathematischen Gebiet der Topologie als Synonym für zwei verschiedene Abschwächungen des Begriffs Kompaktheit verwendet:
Totalbeschränktheit
Relative Kompaktheit